Витце:

 Витце — коммуна в Германии.
 Витце (приток Аллера) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония, речной индекс 4872.
 Витце (приток Эрце) — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.